JUT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Juticalpa (Honduras)
 jut – codice ISO 639-3 della lingua jutlandica